Браунвил има више значења:
 Браунвил (Њу Џерзи)
 Браунвил (Њујорк)
 Браунвил (Небраска)